

Населені пункти та їхні частини
 Плонне — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плонне — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плонне — частина села Вулька-Рительська в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Примітки